Top Gun  může znamenat:

v zábavě

 Top Gun (filmová série) – série akčně-dramatických filmů z leteckého prostředí
 Top Gun – film s Tomem Cruisem z roku 1986
 Top Gun: Maverick– film s Tomem Cruisem z roku 2022
 Top Gun (soundtrack) – hudba k filmu Top Gun z roku 1986
 Top Gun Anthem – hudební instrumentální rocková kompozice k filmu z roku 1986
 Seznam videoher Top Gun – hry inspirované filmem Top Gun z roku 1986
 Top Gun: Guts a Glory – videohra z roku 1993 inspirována filmem Top Gun z roku 1986
 Top Gun: Fire At Will – videohra z roku 1996 inspirována filmem Top Gun z roku 1986
 Top Gun (film, 1955) – westernový film z roku 1955 s Sterlingem Haydenem v hlavní roli 

ve vojenství

TopGun (dělostřelectvo) – naváděcí sada
Topgun (výcvikový program) také TOPGUN – letecký výcvikový program pro piloty stíhacích letadel (anglicky United States Navy Strike Fighter Tactics Instructor program)